Лайош Портиш (; род. , Залаэгерсег) — венгерский гроссмейстер.

Биография 

Научился играть в шахматы в возрасте 12 лет, с тех пор постоянно улучшая своё мастерство. В 1955 году принял участие в первенстве мира среди юниоров в Антверпене и занял там 4-е место. В 1958 году становится международным мастером.

В 1958—1981 годах 9 раз побеждал в первенстве Венгрии. С 1961 года — гроссмейстер. С 1956 года по 2005 год представлял Венгрию на шахматных олимпиадах и установил множество рекордов: участвовал 20 раз, сыграл 260 партий, набрал 176½ очков.

Член символических клубов победителей чемпионов мира Михаила Чигорина и Ефима Боголюбова. Трижды побеждал чемпиона мира Тиграна Петросяна (Загреб 1965, Санта-Моника 1966, Москва 1967) и один раз чемпиона мира Анатолия Карпова (Тилбург 1982).

В 1978 году команда Венгрии (1-я доска — Л. Портиш) совершила неслыханный спортивный подвиг, обойдя сборную СССР и сенсационно заняв 1-е место.

За строгий позиционный стиль и глубокие теоретические познания имел прозвище «венгерский Ботвинник».

Портиш получил в Венгрии в 2004 году самую высокую спортивную награду и стал Спортсменом нации.

Основные спортивные результаты

Матчи

Изменения рейтинга

Книги (в русском переводе) 
 Портиш Л., Шаркози Б. 600 окончаний. Москва : Физкультура и спорт, 1979. 237 с.

Примечания

Литература 
 Хайтун Й. Гроссмейстер Портиш. Москва : Физкультура и спорт, 1977. 221 с (Выдающиеся шахматисты мира).

Ссылки 

Шахматисты Венгрии
Победители шахматных олимпиад
Почётные граждане Будапешта